Old Schoolhouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Schoolhouse (Maine), ID-Nr. 73000247
 Old Schoolhouse (New Jersey), ID-Nr. 08001108